Малый Перелаз — название нескольких населённых пунктов:
 Малый Перелаз — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Малый Перелаз — село в Ершовском районе Саратовской области.